È il primo torneo dal 2008, dopo che l'evento del 2020 è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19.

In finale Viktoryja Azaranka / Aryna Sabalenka hanno sconfitto Nicole Melichar / Demi Schuurs con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale) 
  Viktoryja Azaranka /  Aryna Sabalenka (campionesse)

Wildcard 

  Julia Middendorf /  Noma Noha Akugue (primo turno)

  Garbiñe Muguruza /  Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bett1 Open 2021